Jing-Jing Lu e Laura Siegemund erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Open GDF SUEZ Montpellier 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Paula Cristina Gonçalves e Maryna Zanevs'ka che hanno battuto in finale Inés Ferrer-Suárez e Mădălina Gojnea 6–4, 7–5.

Teste di serie 

 Julie Coin /  Irena Pavlović (quarti di finale, ritiro)
 Claire Feuerstein /  Anaïs Laurendon (quarti di finale, ritiro)

 Inés Ferrer-Suárez /  Mădălina Gojnea (finale) 
 Paula Cristina Gonçalves /  Maryna Zanevs'ka (campionesse)

Tabellone

Note 
 

Open GDF SUEZ Montpellier 2011